Fus muscular
 Fus (eina), eina usada per filar per filar 
 Fus horari
 Fus (nom romà), renom de dues famílies de la gens Fúria 
 Fus acromàtic, conjunt de microtúbuls que fixen els cromosomes durant la mitosi
 Fus (cartografia), divisions cartogràfiques de la terra cada 6º, vegeu Projecció_Universal_Transversa_de_Mercator#Coordenades UTM
 Fus (geometria), superfície de revolució